Sezon 2010/2011 był 73. edycją Ligue 1 – najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji. Sezon rozpoczął się 7 sierpnia 2010, a zakończył 29 maja 2011. W rozgrywkach brało udział 20 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł nie broniła drużyna Olympique Marsylia. Nowym mistrzem Francji został zespół Lille OSC. Tytuł króla strzelców zdobył Moussa Sow, który w barwach klubu Lille OSC strzelił 25 goli.

Uczestniczące drużyny

Tabela ligowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
 25 bramek
  Moussa Sow ()

 22 bramek
  Kevin Gameiro ()

 17 bramek
  Youssef El-Arabi ()
  Lisandro López ()
  Grégory Pujol ()

Linki zewnętrzne 
 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
2010 we Francji
2011 we Francji